Не следует путать с 11-й немецкой армией в Первой мировой войне

11-я армия существовала в вооружённых силах Германии во время Второй мировой войны.

История армии 
Армия была сформирована в 1940 году в ходе подготовки к предстоящему нападению на Советский Союз.

В начале вторжения в СССР 11-я армия входила в группу армий «Юг» и участвовала в приграничных сражениях в Молдавии. В сентябре 1941 года командующим армии был назначен Эрих фон Манштейн. Её бывший командующий — генерал-полковник Ойген фон Шоберт — погиб при неудачной посадке самолёта на советском минном поле. В ходе наступательных боёв на территории СССР, в задачи армии входили вторжение в Крым и преследование советских войск на фланге группы армий «Юг».

Состав 11-й армии на июнь 1941 года:
 11-й корпус (22-я, 45-я, 76-я и 239-я пехотные дивизии);
 30-й корпус, (198-я пехотная дивизия и 8-я и 14-я румынские пехотные дивизий); — румынские дивизии были только в оперативном подчинении;
 54-й корпус (50-я и 170-я пехотные дивизии);
 Румынский горный корпус (1-я, 2-я и 4-я горные бригады). — румынские бригады были только в оперативном подчинении.

В начале октября 54-й корпус принимал активное участие в прорыве обороны и наступлении на Перекопском перешейке. В этот период под командованием Э. фон Манштейна также были 3-я румынская армия, в составе: три горнострелковых бригады и три кавалерийских бригады.

Бои в Крыму 

11-я армия воевала в южной части Советского Союза с 1941 до конца лета 1942 года, где среди прочих войсковых операций была и осада Севастополя. При проведении группой армий «Юг» операции «Блау» (), в ходе которой войска этой группы повели наступление на сталинградском направлении, 11-я армия оставалась в Крыму, в частности ведя осаду Севастополя, взятие которого сходу, в ноябре-декабре 1941 года потерпело неудачу. Она со временем отрезала советские войска от снабжения морем за счёт превосходства в воздухе, таким образом блокировав защитников города. Осада крепости Севастополь должна была быть снята в случае успеха Керченско-Феодосийской десантной операции в январе 1942 года. Однако момент растерянности немецких сил был упущен и после их контрударов была возвращена Феодосия, а фронт стабилизировался на Парпачском перешейке.

11-я армия зимой 1941 года успешно боролась и с внезапными тактическими десантами, такими как Евпаторийский и Судакский, которые удавалось локализовать и разгромить, привлекая импровизированные силы, такие как сапёрные части, тыловые и штабные формирования и т. д.

После разгрома сил Крымского фронта в операции «Охота на дроф» в мае 1942 года судьба Севастополя была предрешена. В июне начался решительный штурм при подавляющем превосходстве в артиллерии и авиации. К первым числам июля город пал. По разным источникам, от 80000 до 100 000 человек попали в плен. Советское командование было эвакуировано по воздуху и на подводных лодках.

За успехи в этом сражении Манштейну было присвоено звание фельдмаршала. Также в честь успешного захвата Крыма, в котором участвовала 11-я армия, был учреждён особый знак с армейской нагрудной декалью вермахта, носимый военнослужащими на рукаве. Дальнейшее действие армии Манштейну как её командующему виделось в пересечении Керченского пролива и последующем участии в захвате Ростова, либо в помещении армии в резерв группы армий «Юг». Вместо этого часть 11-й армии была переведена в группу армий «Север», а другая часть была разделена между группой армий «Центр» и группой армий «Юг». 21 ноября 1942 года штаб 11-й армии приостановил свою деятельность и был использован как основа для только что созданной группы армий «Дон».

Состав армии во время осады Севастополя 
Во время боёв за Севастополь 11-я армия состояла из 9 немецких пехотных дивизий (включая две дивизии, полученные в ходе сражения) в двух корпусах и двух румынских стрелковых корпусов. Также в армию вошли различные средства поддержки, несколько сотен самолётов, 24 самоходок StuG III из 190-го дивизиона штурмовых орудий и одно из самых мощных в истории вермахта артиллерийских соединений.

В кольце осады

 LIV-й корпус
 22-я пехотная дивизия — командующий генерал Людвиг Вольф
 24-я пехотная дивизия
 50-я пехотная дивизия
 132-я пехотная дивизия
 XXX корпус — командующий генерал Ганс фон Зальмут
 28-я лёгкая пехотная дивизия
 72-я пехотная дивизия
 170-я пехотная дивизия
 Румынский горнострелковый корпус — командующий генерал Георге Аврамеску
 1-я горнострелковая бригада (с 15 марта 1942 дивизия)
 4-я горнострелковая бригада (с 15 марта 1942 дивизия)
 18-я румынская пехотная дивизия
В других районах Крыма

 ХХХХII-й Армейский корпус: 
 46-я пехотная дивизия, 
 10-я румынская пехотная дивизия,
 19-я румынская пехотная дивизия,
 4-я румынская горнострелковая дивизия, 
 8-я румынская кавалерийская бригада.

Армия с октября 1944 по апрель 1945 года 

11-я танковая армия СС (), являвшаяся таковой лишь на бумаге, была создана в период с ноября 1944 по февраль 1945 года рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером во время его командования группой армий «Висла». Историк Энтони Бивор пишет, что когда 11-я танковая армия СС была создана, из её подразделений в лучшем случае можно было составить корпус. Обергруппенфюрер Феликс Штайнер, был назначен командующим. Официально армия обозначалась как 11-я армия, но часто использовалось и её другое название — 11-я танковая армия СС. После боёв к востоку от Одера в феврале 1945 года, в марте того же года 11-я армия была передана немецкому командованию войсками на Западном фронте, переформирована и пополнена для проведения боевых действий, соответственно, на Западном фронте. После поражения на реке Везер в Германии и горах Гарц, 21 апреля 1945 года армия сдалась западным союзникам.

Командующие 
 Генерал-полковник Ойген фон Шоберт (5 октября 1940 года — 21 сентября 1941 года)
 Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн (21 сентября 1941 года — 21 ноября 1942 года)
 Генерал Антон Грассер (октябрь 1944 года — март 1945 года)
 Генерал Отто Хицфельд (март 1945 года — март 1945 года)
 Генерал Вальтер Лухт (март 1945 года — 10 апреля 1945 года)

Литература 
 Ф. Гальдер «Военный дневник», Том 3
 Beevor, Antony. Berlin: The Downfall 1945, Penguin Books, 2002, ISBN 0-670-88695-5.
 Tessin, Georg Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS 1939—1945, Volume 3, Biblio Verlag, 1974, ISBN 3-7648-0942-6.

Немецкие армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году